Butzengraben ist ein Gewässername:

 Butzengraben (Donau), rechter Zufluss der Donau bei Inzigkofen, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Butzengraben (Erlbach), rechter Zufluss des Erlbachs (zur Fichtenohe) bei Kaltenthal, Stadt Pegnitz, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Butzengraben (Eyach), linker Zufluss der Eyach (zum Neckar) vor Karlstal, Stadt Haigerloch, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg; mit Abschnittsnamensfolge Schlattäckergraben → Dorfbach → Butzengraben

Siehe auch:
 Butzenbach